Die Regierung Kristersson ist seit dem 18. Oktober 2022 die Regierung von Schweden. Sie löste die sozialdemokratische Minderheitsregierung Andersson ab. Es handelte sich um eine Minderheitsregierung aus Moderater Sammlungspartei, Christdemokraten und Liberalen, die von den Schwedendemokraten unterstützt wird.

Zusammensetzung

Weblinks

Einzelnachweise 

Kristersson